Адраст () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Адраст — царь Аргоса.
 Адраст (сын Меропа) — союзник троянцев.
 Адраст — сын Полиника.
 Адраст — сын Гордия царя Фригии. 

 Адраст Афродисийский (, ) — философ-перипатетик.

Примечания